Jofre I de Rocabertí, vescomte de Rocabertí (1138 -1166) 
 Jofre II de Rocabertí, vescomte de Rocabertí (1181 -1212) 
 Jofre III de Rocabertí (? - 1282), vescomte de Rocabertí (1229 - 1282) 
 Jofre IV de Rocabertí o Jofre de Rocabertí i Desfar, vescomte de Rocabertí 
 Jofre V de Rocabertí o Jofre de Rocabertí i de Serrallonga (? -1342), vescomte de Rocabertí (1324 -1342) 
 Jofre VI de Rocabertí o Jofre de Rocabertí i de Fenollet, vescomte de Rocabertí (1392 -1403)
 Jofre VII de Rocabertí o Jofre de Rocabertí i de Montcada vescomte de Rocabertí i vescomte de Peralada (1454 -1479)
 Francesc Jofre I de Rocabertí, vescomte de Rocabertí (1592 -1634)
 Hug Jofre I de Rocabertí, regent del vescomtat de Rocabertí (1229 - 1250) 
 Martí Jofre I de Rocabertí i Safortesa, vescomte de Rocabertí (1663 -1671)